Le nom Mohamed Mokrani peut faire référence à :
 Cheikh El Mokrani (1815-1871), un des leaders des révoltes survenues en Algérie au  ;
 Mohamed Mokrani (né en 1981), joueur de handball franco-algérien.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Mokrane
 Mokrani